Симон Пенкальский (также Пекалид, Пенкала, Пенкалиус; Пенкалидес; около 1567 — после 1616) — новолатинский поэт, живший в конце XVI — начале XVII веков в Речи Посполитой.

Биографических сведений о нём почти не сохранилось. Известно, что его родителями были городской советник Олькуша Тобиаш Пекали и Анна Старчиновская. В 1585 году поступил в Краковскую академию. Перебравшись в Острог, «стал русином» ().

Был автором поэмы на латинском языке «De bello Ostrogiano ad Pianthos cum Nissoviis libri quatuor» (Краков, 1600). Согласно ЭСБЕ, «не лишённая некоторых поэтических достоинств, написанная языком лёгким и изящным», эта поэма входит в число наиболее важных первоисточников по истории Речи Посполитой, содержа в себе множество важных сведений относительно восстания низовых казаков под предводительством Косинского в 1593 году.

Примечания

Литература 
 

Поэты Польши